Il singolare del torneo di tennis Monteroni International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Estelle Guisard che ha battuto in finale Anne Schäfer 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Gréta Arn (quarti di finale)
 Karin Knapp (secondo turno)
 Anna Floris (primo turno)
 Elena Bogdan (quarti di finale)

 Corinna Dentoni (secondo turno)
 Sandra Záhlavová (secondo turno)
 Anna-Giulia Remondina (primo turno)
 Diāna Marcinkēviča (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monteroni International 2012